Премия имени В. А. Коптюга — премия, присуждаемая с 2002 года Российской академией наук за выдающиеся работы по химии в интересах развития и сохранения окружающей среды.
Премия названа в честь российского химика, вице-президента РАН, председателя Сибирского отделения РАН В. А. Коптюга.

Лауреаты премии 

 2002 — Геннадий Алексеевич Ягодин — за цикл работ по химии и химической технологии для устойчивого развития
 2005 — Геннадий Викторович Сакович — за работу «Разработка и внедрение новых каталитических технологий охраны окружающей среды и утилизации высокоэнергетических материалов»
 2005 — Андрей Николаевич Загоруйко — за работу «Разработка и внедрение новых каталитических технологий охраны окружающей среды и утилизации высокоэнергетических материалов»
 2005 — Зинфер Ришатович Исмагилов — за работу «Разработка и внедрение новых каталитических технологий охраны окружающей среды и утилизации высокоэнергетических материалов»
 2008 — Владимир Трофимович Калинников — за цикл работ «Научные основы снижения экологической опасности горнопромышленных отходов и разработка эффективных технологий их утилизации»
 2008 — Виктор Николаевич Макаров — за цикл работ «Научные основы снижения экологической опасности горнопромышленных отходов и разработка эффективных технологий их утилизации»
 2008 — Валентин Алексеевич Чантурия — за цикл работ «Научные основы снижения экологической опасности горнопромышленных отходов и разработка эффективных технологий их утилизации»
 2011 — Николай Захарович Ляхов — за цикл работ «Использование принципов зеленой химии в фундаментальных и прикладных исследованиях в интересах устойчивого развития».
 2011 — Наталия Павловна Тарасова — за цикл работ «Использование принципов зеленой химии в фундаментальных и прикладных исследованиях в интересах устойчивого развития».
 2011 — Игорь Валентинович Коптюг — за цикл работ «Использование принципов зеленой химии в фундаментальных и прикладных исследованиях в интересах устойчивого развития».
 2014 — Юрий Александрович Золотов — за цикл работ «Разработка общей методологии контроля химического состава объектов окружающей среды и создание комплекса высокочувствительных методов анализа воды»
 2014 — Григорий Ильич Цизин — за цикл работ «Разработка общей методологии контроля химического состава объектов окружающей среды и создание комплекса высокочувствительных методов анализа воды»
 2014 — Лилия Константиновна Шпигун — за цикл работ «Разработка общей методологии контроля химического состава объектов окружающей среды и создание комплекса высокочувствительных методов анализа воды»
 2017 — Валерий Васильевич Лунин — за серию работ «Разработка новых катализаторов процессов экологического катализа»
 2017 — Екатерина Сергеевна Локтева — за серию работ «Разработка новых катализаторов процессов экологического катализа»
 2017 — Елена Владимировна Голубина — за серию работ «Разработка новых катализаторов процессов экологического катализа»
 2020 — Люция Ярулловна Захарова — за серию работ «Создание нового поколения катализаторов для разложения фосфорорганических экотоксикантов на основе принципов зелёной химии»
 2020 — Алла Бенционовна Миргородская — за серию работ «Создание нового поколения катализаторов для разложения фосфорорганических экотоксикантов на основе принципов зелёной химии»
 2020 — Елена Петровна Жильцова — за серию работ «Создание нового поколения катализаторов для разложения фосфорорганических экотоксикантов на основе принципов зелёной химии»

См. также 
 Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Ссылки 
 Об учреждении Российской Академией Наук премии имени В. А. Коптюга 
 Официальный сайт РАН 
 Официальный сайт РАН 
 Постановление Правительства РФ от 06.02.2001 № 89 «Об утверждении перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению» 

Коптюга
Списки лауреатов премий
 
Коптюга, В. А., имени, премия
Награды по алфавиту